Smolnikar ist der Familienname folgender Personen:

 Breda Smolnikar (* 1941), slowenische Schriftstellerin und Unternehmerin
 Tatjana Smolnikar (* 1962), jugoslawische Skilangläuferin